Pharmadus, Nombre Comercial Pharmadus Botanicals, Razón social Pharmadus Botanicals SL, es una PYME Española de presencia multinacional con sede en Camponaraya, España. Es un laboratorio farmacéutico Europeo especializado en el envasado de plantas en infusión que además cuenta con las medidas sanitarias requeridas para la fabricación de medicamentos químicos.

Historia 

Tras el relevo generacional y proceso de renovación producido en "Infusiones La Leonesa" que llevaba operando desde 1956 en su Sede de Ponferrada aparece Procesos Farmacéuticos Industriales SL. Una sociedad limitada que se constituye el 22 de febrero de 2003. En 2006, la compañía comienza la actividad en sus nuevas instalaciones de Camponaraya bajo una nueva dirección y una nueva orientación de negocio, donde dispone de un laboratorio de más de 10.000 metros cuadrados. En 2020 se procede a realizar un cambio de razón social abandonando "Procesos Farmacéuticos Industriales SL" y adoptando a partir de este momento "Pharmadus Botanicals SL".

Los productos de la compañía se dividen en 3 grandes líneas:

La primera línea de productos que apareció fue MANASUL (Heredada de "Infusiones La Leonesa"), una selección de plantas cuya exclusiva fórmula ayuda a regular el tránsito intestinal.

Posteriormente aparecen los productos de la línea HELPS que facilitan un estilo de vida saludable, cuidando la salud con remedios tradicionales hechos modernidad a través de la fitoterapia.

La línea de productos LATETERAZUL es la de más reciente aparición, esta línea se elabora para disfrute de aromas y sabores.

Internacional 

Esta PYME con presencia internacional cuenta con sede principal en Camponaraya, España y sedes secundarias en EE. UU. y Dubái.

Exporta sus productos a: Portugal, Suecia, México, Chile, Costa Rica, Qatar, Kuwait, Bélgica, República Dominicana, Antillas Neerlandesas...

I+D+i 

Uno de los principales ejes de trabajo de Pharmadus es el I+D+i acercando el mundo de las Nuevas Tecnologías y la Informática a todos los departamentos de la compañía.

I+D+i es un concepto de reciente aparición, en el contexto de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad; como superación del anterior concepto de investigación y desarrollo (I+D).
Además la empresa desarrolla sistemas de control de producción a través de la determinación de principios activos por HPLC y espectrofotometría UV-VIS, determinación de metales pesados por espectrofotometría de absorción atómica y biotecnología: detección de microorganismos patógenos por técnicas de biología molecular (PCR cuantitativa).

Evolución y Crecimiento

Certificaciones de Calidad 

Pharmadus actualmente cuenta con un total de 6 certificaciones de calidad:
 Certificado ISO 9001:2008
 IFS Food (certificación de calidad alimentaria)
 GMPS (que avala la calidad como fabricantes de medicamentos en infusión)
 Certificado de producto ecológico
 KOSHER (Certifica manufacturación e ingredientes según la Ley Dietética Judía)
 FAIR TRADE
 Sello de comercio justo.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de Pharmadus
 Blog oficial de Pharmadus
 Visita Virtual de Pharmadus
 
 
 

Empresas de la provincia de León
Camponaraya